

Geografia 
 Stati Uniti d'America
 Bloomington – CDP della contea di San Bernardino, California
 Bloomington – città della Contea di Bear Lake, Idaho
 Bloomington – capoluogo della Contea di McLean, Illinois
 Bloomington – capoluogo della Contea di Monroe, Indiana
 Bloomington – città della Contea di Hennepin, Minnesota
 Bloomington – villaggio della Contea di Franklin, Nebraska
 Bloomington – CDP della contea di Victoria, Texas
 Bloomington – città della Contea di Grant, Wisconsin

Altro 
 Bloomington – film del 2010 di Fernanda Cardoso